Montaud (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montaud (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy